Can Figueres es una masía de Vilablareix (Gironés) incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña .

Descripción 
Se trata de una masía catalana ubicada cerca del bosque. A lo largo del tiempo ha sufrido diversas reformas y ampliaciones que han desfigurado su distribución y composición originaria. Sus elementos más destacables son: la puerta con dintel de tipo medieval, las ventanas, simples y con decoración gótica y el arco de baldosas situado en la fachada lateral. El edificio está realizado con muros de piedra con sillares en las esquinas. La cubierta, a dos aguas, tiene la cumbrera paralela a la fachada principal. 

Hay datos de 1769, pero las sucesivas modificaciones realizadas impiden fecharla con seguridad.

Referencias 

Masías de Cataluña
Arquitectura de la provincia de Gerona